Robert Bonfils, illustrateur français.
 Robert Bonfils, illustrateur américain.

Références